Гурий Борисович Хан (род. 27 мая 1931, , Приморский край, РСФСР, СССР) — советский и казахский учёный, общественный деятель,  (1987),  (1988).

Биография 
Родился 27 мая 1931 года на станции Пуциловка Никольско-Уссурийского района Приморский край РСФСР.

В 1954 году окончил Казахский государственный университет.

С 1954 по 1959 годы — Руководитель лекторской группы Талдыкорганского обкома партии.

С 1959 по 1962 годы — Лектор Алма-Атинского обкома партии.

С 1963 по 1969 годы — Лектор отдела пропаганды и агитации ЦК КП Казахстана.

С 1969 по 1994 годы — Заведующий кафедрой Алматинской высшей партийной школы.

С 1994 года — Профессор кафедры международного права, заведующий кафедрой международного права, специалист в области философии и политологии Казахского государственного юридического университета.

В 1987 году защитил учёное звание доктора философских наук, тема диссертации: «Диалектика внешних и внутренних условий современной национально-демократической революции».

В 1988 году присвоено учёное звание профессора философских наук.

Автор более 100 научных публикаций и 4 монографии и др.

Основные научные работы: «Пути развития освободившихся стран», «Внешние и внутренние условия современной национально-демократической революции», «Прошлое и настоящее корейцев Казахстана» и др.

Член Ассамблеи народов Казахстана (с 1995 года).

Награды и звания 
 СССР
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 Казахстан
 1997 — Орден Достык ІІ степени из рук президента Республики Казахстан.
 1998 — Медаль «Астана»
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» и др.

Ссылки 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Алма-Атинской высшей партийной школы
Преподаватели вузов Казахстана
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Члены КПСС
Общественные деятели Казахстана